Red Eye : Le Train de l'horreur est un film sud-coréen de Kim Dong-bin sorti en 2005.
 Red Eye : Sous haute pression (Red Eye) est un film américain de Wes Craven sorti en 2005.
 Red Eye est une drogue dans l'anime Cowboy Bebop.
 FIM-43 Redeye est un missile sol-air portable américain.
 Red eye  est un café dans lequel l'expresso est mélangé à du café filtre
 Red Eye est le nom d'un cocktail fait principalement à partir de bière